Двадцать восьмой чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с 1 февраля по 4 марта 1975 года.

Розыгрыш медалей 

Матчи за звание чемпиона между первыми командами западной и восточной зон прошли в Первоуральске (30, 31 марта) и Ижевске (4, 5 апреля). Также должны были состояться игры за бронзовые медали между вторыми командами зон.

Состав чемпионов 
Юрий Лаврищев, Александр Шмаков, Борис Щеголяев;
Владимир Андреев, Александр Борзов, Владимир Мигунько, Владимир Козлов, Анатолий Семёнов, Олег Чукин, Геннадий Чупин;
Александров Баканов, Леонид Борзов, Александр Бортников, Валентин Вятчанин, Леонид Горяев, Николай Гладких, Геннадий Голосной, Игорь Гуров, Сергей Давыдкин, Александр Елесин, Михаил Кашин, Валерий Ломакин, Владимир Петров, Николай Петров, Николай Соловьёв.
Тренер: Владимир Голев.

Чемпионат

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли со 2 по 7 февраля на стадионе «Металлург» в Шелехове. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Николай Комаров («Водник»)
 Лучший защитник – Валерий Дрёмин («Гейзер»)
 Лучший нападающий – Владимир Захаров («Металлург»)
 Лучший молодой игрок – Сергей Каверзнев («Металлург»)
 Лучший бомбардир – Геннадий Белоглазов («Гейзер»)
 Лучший судья – В.А.Мясников (Тюмень)

2-я зона 
Матчи прошли со 2 по 9 февраля на стадионе «Полиграфмаш» в Шадринске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Анатолий Агапов («Полиграфмаш»)
 Лучший защитник – Анатолий Васильев («Полиграфмаш»)
 Лучший нападающий – Владимир Никаноров («Полиграфмаш»)

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

3-я зона 
Матчи прошли с 1 по 10 февраля в Донгузе.

4-я зона 
Матчи прошли в феврале на стадионе «Алмаз» в Салавате.

5-я зона 
Матчи прошли со 2 по 9 февраля на стадионах «Химик» и «Строитель» в Клину. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Владимир Рудаков («Металлург»)
 Лучший защитник – Пётр Голев («Труд»)
 Лучший нападающий – Виктор Серов («Химик»)
 Лучший бомбардир – Леонид Иванников («Металлург») – 10 шайб

6-я зона 
Матчи прошли с 1 по 11 февраля на стадионе «Химик» в Новгороде. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – 
 Лучший защитник – 
 Лучший нападающий – Николай Зайцев («Десна»)

7-я зона 
Матчи прошли со 2 по 9 февраля на стадионе «Беломорец» в Северодвинске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Михаил Репин («Ногинец»)
 Лучший защитник – Юрий Филоненко («Авангард»)
 Лучший игрок – Владимир Ковалёв («Беломорец»)
 Лучший бомбардир – Пётр Буроменский («Буревестник») – 10 шайб
 Приз «Самый объективный судья» – Пётр Пышкин (Воскресенск)

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

Финальный турнир 
Матчи прошли с 26 февраля по 4 марта на стадионе «Беломорец» в Северодвинске.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1974-75 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1970/1971 - 1974/1975. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1970/1971 - 1974/1975. Справочник. Москва. 2013.

Хоккей с шайбой